Stuart Margit (?–?), Islay, Garmoran és Lochaber úrnője, II. Róbert skót király lánya
Stuart Margit (?–1450/1456), Touraine hercegnéje, Douglas és Wigtown grófnéja, III. Róbert skót király lánya, az előbbi unokahúga
Stuart Margit (1424–1445) francia trónörökösné, I. Jakab skót király elsőszülött lánya, az előbbi unokahúga